ciężar (fizyka)
 ciężar właściwy
 ciężar atomowy (chemia)
 ciężar cząsteczkowy (chemia)
 ciężar równoważnikowy (chemia)
 ciężar procesowy (prawo)
 ciężar dowodu (prawo)
 ciężar realny (prawo niemieckie)
 ciężar przestrzeni (matematyka)